Otselic, une ville située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York.
 Otselic est une communauté de la ville d'Otselic.
 , un affluent de la .